Het tennistoernooi Australian Open werd in 1971 bij de mannen voor de 59e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australiër Ken Rosewall won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als derde geplaatste Amerikaan Arthur Ashe met 6-1, 7-5 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
Tennis in 1971
Sportevenement in Sydney